Adalia kan syfta på:

 Adalia – ett äldre namn på en hamnstad i Turkiet, se Antalya
 Adalia (djur) - ett släkte av nyckelpigor
 Adalia (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien